Кубок Англии 1959/1960 — 79-й розыгрыш Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. Четвёртый раз в своей истории Кубок Англии завоевал «Вулверхэмптон Уондерерс», обыграв в финале на «Уэмбли» «Блэкберн Роверс» со счётом 3:0.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего и четвёртого дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 14 ноября 1959 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 5 декабря 1959 года.

Третий раунд 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 9 января 1960 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 30 января 1960 года.

Пятый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 20 февраля 1960 года.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 22 февраля 1960 года.

Переигровка

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив Кубка ФА на TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1959/60 на Footballsite.co.uk

1959
Англия
Футбол в Европе в 1959 году
Футбол в Европе в 1960 году
Спорт в Великобритании в 1959 году
Спорт в Великобритании в 1960 году